

Bułgaria 
 Nikołaewo – miasto w obwodzie Stara Zagora
 Nikołaewo – wieś w obwodzie Gabrowo
 Nikołaewo – wieś w obwodzie Pernik
 Nikołaewo – wieś w obwodzie Plewen
 Nikołaewo – wieś w obwodzie Sliwen
 Nikołaewo – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo